Daniells ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur G. Daniells (1858–1935), adventistischer Geistlicher
 Roy Daniells (1902–1979), kanadischer Dichter und Kritiker